Сан Франсиско Телистлавака има више значења:

 Општина Сан Франсиско Телистлавака (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Телистлавака (Сан Франсиско Телистлавака, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику